Die Prva Liga FBiH 2019/20 war die insgesamt 25. Saison der zweithöchste Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 20. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 10. August 2019 und wurde wegen der COVID-19-Pandemie in Bosnien und Herzegowina am 26. Mai 2020 für beendet erklärt. Die letzten Spiele fanden am 8. März statt.

Modus 
16 Mannschaften waren angetreten um an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Nach 16 Spieltagen wurde die Spielzeit abgebrochen. Der Tabellenführer zur Zeit des Abbruchs stieg in die Premijer Liga 2020/21 auf. Am Saisonende verließ NK Metalleghe-BSI aus finanziellen Gründen die Liga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle transfermarkt.de

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20